Die deutsche Formel-4-Meisterschaft 2019 (offiziell ADAC F4 Germany certified by FIA powered by Abarth 2019) war die fünfte Saison der deutschen Formel-4-Meisterschaft. Die Meisterschaft startete am 27. April 2019 auf der Motorsport Arena Oschersleben und endete am 29. September 2019 auf dem Sachsenring.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Tatuus F4-T014. Als Motor kam der Abarth 1,4-Liter-T-Jet zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Rennkalender

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Gaststarter wurden in der Fahrerwertung nicht berücksichtigt.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2019
Motorsportsaison 2019